Onderdistrict in Indonesië
 Cibitung (Pandeglang), een onderdistrict in het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Cibitung (Bekasi), een onderdistrict in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Cibitung (Sukabumi), een onderdistrict in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Cibitung (Buahdua), een plaats in het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
 Cibitung (Ciater), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Cibitung (Cibitung), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Cibitung (Rongga), een plaats in het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
 Cibitung (Sagaranten), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Cibitung, een station in Bekasi in de provincie West-Java